Amerikai Egyesült Államok
 Jamieson (Oregon)
 Ausztrália
 Jamieson (Victoria)